Ghost in the Shell může být:
 Ghost in the Shell – japonská post-kyberpunková série
 Ghost in the Shell (film, 1995) – japonský anime film z roku 1995
 Ghost in the Shell 2: Innocence – japonský anime film z roku 2004
 Ghost in the Shell (film, 2017) – americký hraný film z roku 2017